Парламентские выборы в Бенине проходили 30 марта 1999 года. В результате Партия возрождения Бенина осталась крупнейшей парламентской партией, увеличив своё представительство с 21 до 27 из 83 мест парламента, тогда как Партия демократического обновления потеряла места, оставшись лишь с 11 местами. Явка составила 71,9%.

Результаты

Примечания 

Бенин
Выборы в Бенине
1999 год в Бенине
Март 1999 года